Žapuže, plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina

 Zapuže (Radovljica), plaats in de Sloveense gemeente Radovljica
 Zapuže (Šentjernej), plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej